Альпинистский союз Республики Сербской () — организация, занимающаяся развитием альпинизма на территории Республики Сербской. Штаб-квартира располагается в городе Фоча по адресу: улица Петра Кочича, дом 2. Союз является полноправным членом Спортивного союза Республики Сербской и сотрудничает с Министерством по делам семьи, молодёжи и спорта Республики Сербской. Основан 6 июня 1996 года.

Указом Президента РС Райко Кузмановича от 6 июля 2009 во время празднования Видовдана, дня воинской славы Вооружённых сил Республики Сербской Альпинистский союз Республики Сербской за особые заслуги в развитии альпинизма награждён Орденом Негоша II степени.

Деятельность 
Альпинистский союз Республики Сербской занимается организацией соревнований по альпинизму и развитием этого спорта в стране, а также управлением всех членов (обществ и клубов), входящих в союз. Он также отвечает за следующие действия:
 Управление деятельностью горных проводников
 Деятельность Лиги Республики Сербской в альпинистском ориентировании
 Обучение альпинистов
 Обучение специалистов Горной службы спасения
 Обучение спортивному ориентированию
 Утверждение туристических маршрутов в регистре
 Ежегодные экспедиции альпинистов Республики Сербской
 Слёт альпинистов
 Горные походы

Виды спорта 
Альпинистский союз занимается развитием непосредственно самого альпинизма, горнолыжного спорта, горного спортивного ориентирования, горного туризма (в том числе обычного времяпрепровождения на природе), сохранением и популяризацией горной природы, популяризацией спортивного скалолазания, горного бега и горного велоспорта, отметкой туристических маршрутов, обслуживанием зданий в высокогорной местности, соблюдением альпинистской этики.

Структура 
Финансирование осуществляется по большей части из бюджета Республики Сербской и в меньшей степени за счёт членских взносов. Президент — Любиша Араманда, секретарь — Игор Джукич, начальник — Жарко Крсманович. К структуре Альпинистского союза относятся: Скупщина, Совет, комитет управления, комитет наблюдения, Совет отделений, руководство и отдел кадров. Также есть специальные службы: Горная спасательная служба, Служба проводников Альпинистского союза и Служба специалистов по ориентированию.

Альпинистские общества 
 Адреналин (Теслич)
 Требевич (Источно-Сараево)
 Спортивное общество «Трескавица» (Трново)
 Гора (Баня-Лука)
 Козара (Баня-Лука)
 Экологическое общество «Видик» (Мрконич-Град)
 Чичак (Челинац)
 Механизам (Котор-Варош)
 Экологическое общество «Маевица» (Биелина)
 Вучьи Зуб (Требине)
 Волуяк (Гацко)
 Зеленгора (Фоча)
 Вук (Добой)
 Озрен-Кралица 883 (Петрово)
 Спортивный клуб «Паук-Приедор» (Приедор)
 ВИДЕТА (Србац)
 Экологическое общество «Рисовац» (Лопаре)
 Экологическое общество «АЦЕР» (Власеница)
 Спортивное общество «Пеция» (Козарска-Дубица)
 Клековача (Приедор)
 Столац (Вишеград)
 Спортивное общество «Превия» (Баня-Лука)
 Спортивное общество «Лелия» (Калиновик)
 Спортивное общество «Виторог» (Шипово)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Альпинистского союза 
 еСрпска: Спортски савези Републике Српске 

Альпинистские организации
Спорт в Республике Сербской